Turrialba fait référence à :

 Turrialba, un volcan du Costa Rica.
 Turrialba, une ville du Costa Rica.
 Turrialba, un canton de la province de Cartago, où est située la ville de Turrialba.